ОГРН (основной государственный регистрационный номер) — государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица либо записи о первом представлении в соответствии с федеральным законом Российской Федерации «О государственной регистрации юридических лиц» сведений о юридическом лице, зарегистрированном до введения в действие указанного Закона (пункт 8 Правил ведения Единого государственного реестра юридических лиц).

Структура ОГРН 
Государственный регистрационный номер записи, вносимый в Единый государственный реестр юридических лиц, состоит из 13 цифр, расположенных в следующей последовательности:
 С Г Г К К Н Н Х Х Х Х Х Ч

где:
 С (1-й знак) — признак отнесения государственного регистрационного номера записи:
 к основному государственному регистрационному номеру (ОГРН)* — 1, 5 (присваивается юридическому лицу)
 к иному государственному регистрационному номеру записи ЕГРЮЛ* (ГРН) — 2, 6, 7, 8, 9
 к основному государственному регистрационному номеру индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)* — 3 (присваивается индивидуальному предпринимателю)
 к иному государственному регистрационному номеру записи ЕГРИП* (ГРНИП) — 4

 ГГ (со 2-го по 3-й знак) — две последние цифры года внесения записи в государственный реестр
 КК (4-й, 5-й знаки) — порядковый номер субъекта Российской Федерации по перечню субъектов Российской Федерации, установленному статьей 65 Конституции Российской Федерации
 НН (с 6-го по 7-й знак) — код налоговой инспекции
 ХХХХХ (с 8-го по 12-й знак) — номер записи, внесенной в государственный реестр в течение года
 Ч (13-й знак) — контрольное число: младший разряд остатка от деления предыдущего 12-значного числа на 11, если остаток от деления равен 10, то контрольное число равно 0 (нулю).

Приказ Минфина России от 30.10.2017 № 165н (ред. от 29.10.2018) «Об утверждении Порядка ведения Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, внесения исправлений в сведения, включенные в записи Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей на электронных носителях, не соответствующие сведениям, содержащимся в документах, на основании которых внесены такие записи (исправление технической ошибки), и о признании утратившим силу приказа Министерства финансов Российской Федерации от 18 февраля 2015 г. № 25н» (зарегистрировано в Минюсте России 16.01.2018 N 49645).

Ссылки 
 Приказ от 18 февраля 2015 г. № 25н Об утверждении порядка ведения единого государственного реестра юридических лиц и единого государственного реестра индивидуальных  предпринимателей, исправления технической ошибки в записях указанных государственных реестров, предоставления содержащихся в них сведений и документов органам государственной власти, иным государственным органам, органам государственных внебюджетных фондов, органам местного самоуправления и судам

См. также 
 ОГРНИП
 ИНН
 КПП
 ЕГРЮЛ 
 ЕГРИП
 LEI

Налогообложение в России
Ведомственные коды и классификаторы РФ
Уникальные идентификаторы